Ким Гён Э (; ) — южнокорейская кёрлингистка. Её старшая сестра Ким Ён Ми тоже кёрлингистка.

В составе женской сборной Республики Корея участник зимних Олимпийских игр  (серебряные призёры),  (заняли восьмое место).

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: серебро (2017).
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().
 : золото (, ), бронза ().
 : серебро ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2014), серебро (2010, 2011, 2012), бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Ким Гён Э | Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU 
 Ким Гён Э | Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2017 | FISU 
 Team EunJung Kim | Grand Slam of Curling
 
 Видео: Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2017, 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу